Iphigenia kan avse:

 Iphigenia (djur) – ett släkte musslor 
 Iphigenia (växter) – släktet tidlösor bland växterna
 112 Iphigenia –  en asteroid i asteroidbältet

Se även
 Ifigenia – Agamemnons äldsta dotter inom grekisk mytologi